Bornemiszaella är ett släkte av kvalster. Bornemiszaella ingår i familjen Granuloppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Bornemiszaella